Сеноклас може да се отнася за:
 Сеноклас (село), село в Хасковска област
 Култов комплекс Сеноклас, археологически обект
 Сеноклас (род), род житни растения

Вижте също 
 Сенокос